Ру́да-Слёнска ( буквально «Рыжая Силезская») — город с правами повята в Польше, в Силезском воеводстве в центре Верхнесилезского промышленного района.

Население — 149,3 тыс. жителей (2007). С 1991 года население непрерывно уменьшается (на 1991 год в городе жило 171645 человек).

В настоящее время город разделён на 11 районов. Но в прошлом каждый из районов развивался как отдельный город.

С самого начала история города связана с добычей железной руды. Затем в окрестностях были обнаружены значительные запасы высококачественного угля.

В 1889 году в городе было проведено электрическое освещение.

В годы Второй Мировой войны (с 1942 по 1945) вблизи города был расположен филиал концентрационного лагеря Освенцим — Eintrachthütte.

В городе и окрестностях работают металлургические предприятия, угольные шахты, тепловая электростанция.

Примечания

Ссылки 
 

Города на правах повета Силезского воеводства